Burma peut désigner : 
 Nestor Burma, un personnage de fiction, détective privé créé en 1942 par Léo Malet ;
 Burma, un village du Guyana à 60 km à l'est de Georgetown, connu pour sa culture du riz
 le nom anglicisé de la Birmanie, aujourd'hui le Myanmar